Гайстер:
 Гайстер, Арон Израилевич (1899—1937) — советский государственный деятель, экономист-аграрник
 Гайстер, Ханс (1928—2012) — западногерманский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в эстафете 4×400 м